Lunatic Asylum (littéralement en anglais , correspondant à l'expression française ) peut faire référence à :
 Lunatic Asylum, nom que s'est donné le groupe de planétologie du Caltech dans les années 1970, après l'alunissage réussi d'Apollo 11 ;
 Lunatic Asylum, chanson de Serge Gainsbourg figurant sur l'album-concept L'Homme à tête de chou (1976) ;
 Lunatic Asylum, DJ français produisant des musiques électroniques trance et gabber ;
 West Ryder Pauper Lunatic Asylum, titre du troisième album du groupe britannique de rock indépendant Kasabian, sorti en 2009.

Voir aussi :